Аба́зов — русская фамилия; имеет женскую форму Абазова.

Известные носители 
 Абазов, Ислам Заурбекович (1989) — российский самбист;
 Абазов, Григорий Сергеевич (1857—1888) — русский революционер;
 Абазов, Руслан Асланович (1993) — российский футболист.

Топоним 
 Абазов (Абазинка) — упразднённый в 1977 году хутор Белореченского района Краснодарского края. Координаты 44° 38' С.Ш. 39° 54' В.Д.